Pozo ("pozzo" in spagnolo) può riferirsi a:

Geografia
Argentina
Pozo de La Piedra – comune del dipartimento di Belén, provincia di Catamarca

Cile
Pozo Almonte – comune della provincia del Tamarugal, regione di Tarapacá

Spagna
Pozo Alcón – comune della provincia di Jaén, Andalusia
Pozo Cañada – comune della provincia di Albacete, Castiglia-La Mancia
Pozo de Almoguera – comune della provincia di Guadalajara, Castiglia-La Mancia
Pozo de Guadalajara – comune della provincia di Guadalajara, Castiglia-La Mancia
Pozo de Urama – comune della provincia di Palencia, Castiglia-La Mancia
Pozo Izquierdo – località del comune di Santa Lucía de Tirajana, provincia di Las Palmas, Canarie
Pozo-Lorente – comune della provincia di Albacete, Castiglia-La Mancia

Persone
Carlos del Pozo – cestista cubano
Diego Pozo – calciatore argentino
Félix Pozo – calciatore francese
José Ángel Pozo – calciatore spagnolo
Mauricio Pozo – ex calciatore cileno
Octavio Pozo – calciatore cileno
Pablo Pozo – arbitro di calcio cileno
Willian Pozo – calciatore cubano con cittadinanza norvegese